Mieroszewski:
 Ambroży Mieroszewski (1802–1884) – polski malarz
 Juliusz Mieroszewski (1906–1976, Londyn)
 Krzysztof Mieroszewski (?–1679) – polski inżynier i pisarz